BYOB est un acronyme issu de l'expression anglaise  qui, lorsqu'il est utilisé, invite les participants à apporter leurs propres boissons alcoolisées.

Programmation 
 BYOB (, maintenant appelé Snap!) est une extension pour le langage de programmation à interface graphique Scratch.

Musique 
 B.Y.O.B. est une chanson du groupe System of a Down.
 Byob est un artiste britannique.

Voir aussi 
 BYOD, pratique informatique